AICC steht für:

 Aerospace Industry Corporation of China
 Aviation Industry CBT Committee

Abkürzung